No Free Rides (Nada de viajes gratis en Latinoamérica y En la Vida no hay Nada Gratis en España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Bob Esponja vuelve a hacer su prueba de manejo en la escuela de botes, y como siempre, falla. Eso significa otro año en la escuela de botes, lo cual deja muy inquieta a la Sra. Puff. Entonces se le ocurre una idea para evitar que Bob vuelva a la escuela, decide darle “créditos extra”. Simplemente le pide que escriba una frase de diez palabras explicando lo que aprendió en la escuela de botes. Tan sencilla actividad crea un fuerte ambiente de tensión tanto en Bob Esponja como en la Sra. Puff, y cuando ella, a regañadientes revisa el trabajo de Bob, a pesar de estar incompleto, decide pasarlo y otorgarle su licencia de conducir. Esto la deja aliviada de que ya no tendrá que lidiar con él de nuevo, pero a la vez preocupada por el desastre que ello podría ocasionar, sin embargo, decide despreocuparse, pues Bob no tiene un bote para conducir. Por la noche, al llegar a su casa, es recibida por sorpresa por Bob Esponja y sus padres para agradecerle todo lo que hizo por Bob, y luego le enseñan una otra sorpresa: un nuevo y novedoso bote móvil, Bob se desmaya de la impresión. La Sra. Puff queda preocupada, sabe que si se descubre la verdad podría ir a la cárcel, por lo que decide encargarse del asunto. Mientras tanto, Bob Esponja, aun contra las órdenes de sus padres, permanece muy pegado a su nuevo vehículo. La Sra. Puff llega cubierta con una máscara, dispuesta a llevarse el bote. Cuando Bob la descubre, sin saber de quién se trata, se crea una fuerte pelea por el vehículo, hasta que Bob logra desenmascarar al ladrón, descubriendo su identidad, justo antes de estrellar el bote contra una patrulla de policías. Otro día, Bob acude a visitar a la Sra. Puff, que se encuentra en prisión por su acto negligente, ella le pide una disculpa por pasarlo sin estar listo, y le dice que enviarán a una maestra de reemplazo. Pero para Bob Esponja no hay otra maestra que la Sra. Puff, e incluso le informa que la alcaldesa la liberará antes a cambió de unas clases de manejo gratis.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Sra. Puff
 Sr. y Sra. Pantalones Cuadrados
 Policías

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001